Auld Lang Syne (, ) — шотландская песня на стихи Роберта Бёрнса, написанная в 1788 году. Известна во многих странах, особенно англоязычных, и чаще всего поётся при встрече Нового года, сразу после полуночи.
Была переведена на русский Самуилом Маршаком под названием «Старая дружба».

История создания 

Текст песни был отправлен редактору «Шотландского музея музыки» Робертом Бёрнсом с примечанием: «Эта песня, эта старинная баллада никогда не появлялась в печати и даже в рукописях, пока я не узнал её слова у одного старика». То, что многие строки не были сочинены Бёрнсом, также доказывает стихотворение «Old Long Syne» 1711 года, написанное Джеймсом Уотсоном, в котором первая строфа очень близка к версии шотландского поэта. Вероятнее всего, и Бёрнс, и Уотсон действительно использовали старинную народную балладу в качестве источника. Что касается мелодии — неизвестно, сохранилась ли она такой же, как вначале предлагал поэт.

Традиция петь «Auld Lang Syne» в канун Нового года быстро распространилась не только по Шотландии, но и по всей Великобритании и затем проникла в другие страны. Гай Ломбардо часто исполнял песню во время новогодних эфиров, начиная с 1929 года, тем самым придавая ей ещё большую популярность. В 1939 году им была сделана первая запись «Auld Lang Syne».

Популярность 
Помимо постоянного исполнения в рождественский сезон, об известности песни говорят те факты, что она поётся на многих праздничных мероприятиях; её использовали в различных кинофильмах и сериалах; «Auld Lang Syne» исполняли многие знаменитости, включая U2, Элвиса Пресли, Бобби Дарина и Мэрайя Кэри.

Тексты

Версия Джеймса Уотсона 
Should Old Acquaintance be forgot,
and never thought upon;
The flames of Love extinguished,
and fully past and gone:
Is thy sweet Heart now grown so cold,
that loving Breast of thine;
That thou canst never once reflect
on Old long syne.

Рефрен:
On Old long syne my Jo,
in Old long syne,
That thou canst never once reflect,
on Old long syne.

My Heart is ravisht with delight,
when thee I think upon;
All Grief and Sorrow takes the flight,
and speedily is gone;
The bright resemblance of thy Face,
so fills this, Heart of mine;
That Force nor Fate can me displease,
for Old long syne.

Рефрен

Since thoughts of thee doth banish grief,
when from thee I am gone;
will not thy presence yield relief,
to this sad Heart of mine:
Why doth thy presence me defeat,
with excellence divine?
Especially when I reflect
on Old long syne

Рефрен

Версия Роберта Бёрнса 
Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
We take a cup of kindness yet
For auld lang syne

Рефрен:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll takе a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

And surely ye’ll be your pint-stowp!
and surely I’ll be mine!
And we’ll takе a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

Рефрен

We twa hae run about the braes,
and pu’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin auld lang syne.

Рефрен

We twa have paidl’d i' the burn,
frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar’d
sin auld lang syne.

Рефрен

And there’s a hand, my trusty fiere!
and gie’s a hand o’ thine!
And we’ll tak a right gude-willy waught,
for auld lang syne.

Рефрен

Примечания 

Новогодние песни
Песни Шотландии
Стихотворения 1788 года
Песни 1788 года